Франсуа Ван дер Эльст (; 1 декабря 1954, Опвейк, Фламандский Брабант, Бельгия — 11 января 2017, Алст, Восточная Фландрия, Бельгия) — бельгийский футболист, крайний полузащитник. Известен по выступлениям за бельгийский клуб «Андерлехт» и сборную Бельгии. Брат футболиста сборной Бельгии Лео Ван дер Эльста.

Клубная карьера 
Являлся воспитанником клуба «Андерлехт», в котором и начал профессиональную карьеру, в составе клуба провёл 9 сезонов, то есть большую часть своей карьеры. С «Андерлехтом» завоевал ряд командных и личных титулов, получил вызов в национальную сборную. В 1980 году он перешёл в американский «Нью-Йорк Космос», с которым стал чемпионом в Североамериканской футбольной лиге. Провёл два сезона в английском «Вест Хэм Юнайтед». Закончил игровую карьеру в 1986 году в бельгийском клубе «Локерен».

Карьера в сборной 
В составе национальной сборной дебютировал в 1973 году. Всего в составе сборной провёл 44 матча, в которых забил 14 голов. Стал серебряным призёром чемпионате Европы 1980 года, принимал участие в чемпионате мира 1982 года.

Достижения 
 Чемпион Бельгии (2): 1971/72, 1973/74
 Чемпион Североамериканской футбольной лиги (1): 1980
 Обладатель Кубка Бельгии (4): 1971/72, 1972/73, 1974/75, 1975/76
 Обладатель Кубка обладателей кубков (2): 1975/76, 1977/78
 Обладатель Суперкубка УЕФА (2): 1976, 1978
 Финалист чемпионата Европы (1): 1980
 Лучший бомбардир Кубка обладателей кубков (1): 1977/78
 Лучший бомбардир чемпионата Бельгии (1): 1976/77

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль на national-football-teams.com
 Профиль на weltfussball.de

Футболисты Бельгии
Игроки сборной Бельгии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Бельгии по футболу
Игроки ФК «Андерлехт»
Игроки ФК «Нью-Йорк Космос» (1970—1985)
Игроки ФК «Вест Хэм Юнайтед»
Игроки ФК «Локерен»